Диклоніус
 Диклоніус — гуманоїд з аніме, манґи та ігри Ельфійська пісня.
 Диклоніус () — рід динозаврів.